Geografie
Hoogvlakte of hoogland, een gebied met weinig reliëf dat hoger ligt dan 500 meter
Ethiopisch Hoogland
Hoogland van Bolivia
Namibisch Hoogland
Schotse Hooglanden

 Plaatsen
Hoogland (België), een buurt in Drongen, een deelgemeente van de Belgische stad Gent
Hoogland (Nederland), een dorp in de Nederlandse gemeente Amersfoort
Hoogland (Sint Kruis), een gebied in Zeeuws-Vlaanderen
Hoogland (Zuid-Afrika), een dorp in het Zuid-Afrikaanse district Siyanda

Personen
Anne Marie Hoogland, een Nederlands politicus
Duco Hoogland, een Nederlands politicus
Herman Hoogland, een Nederlandse dammer
Jeffrey Hoogland, een Nederlandse baanwielrenner
Martin Hoogland, een Nederlandse ex-politieman
Niels Hoogland, een Nederlandse deejay
Peter Hoogland, een Belgische presentator
Sjaak Hoogland, een Nederlands voetballer

Overig
Hoogland (Goutum), een spinnenkopmolen bij het Friese dorp Goutum
J.L. Hooglandgemaal, een gemaal bij Stavoren
Het Land van Hoogland, een jongerenprogramma op de Vlaamse zender Topradio